Leandrinho ist der Künstlername folgender Personen:

 Leandrinho (Fußballspieler, 1985) (Leandro Eleutério de Souza; * 1985), brasilianischer Fußballspieler
 Leandrinho (Fußballspieler, 1986) (Leandro Barrios Rita Dos Martires; * 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Leandrinho (Fußballspieler, 1993) (Leandro Cordeiro de Lima Silva; * 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Leandrinho (Fußballspieler, 1998) (Leandro Henrique do Nascimento; * 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Leandro Barbosa (* 1982), brasilianischer Basketballspieler